Amphibamus est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles appartenant à la famille des amphibamidés. Il a vécu en Europe et en Amérique du Nord au cours du Carbonifère (Pennsylvanien moyen) il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Amphibamus grandiceps.

Description 

Cet amphibien avait une longueur d'environ  ; il est considéré comme ayant été proche de l'ascendance des amphibiens modernes.

Classification 
Ci-dessous un cladogramme montrant les relations phylogénétiques de Amphibamus, d'après Berman  en 2010 :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Temnospondyli
 Dendrerpeton

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1865